Duez ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Duez (* 1937), französischer Radrennfahrer
 Marc Duez (* 1957), wallonisch-belgischer Automobilrennfahrer